North Bay (Ontário)
North Bay (Wisconsin)
North Bay Village

Desambiguações de topônimos